

Química
Amina
Amina primária
Amina secundária
Amina terciária

Pessoas
Amina bint Wahab, mãe de Maomé